Mabiala est un nom de famille notamment porté par :

 Larrys Mabiala (1987-), footballeur congolais
 Pascal Tsaty Mabiala (1948-), homme politique congolais
 Pierre Mabiala (1962-), avocat et homme politique congolais
 Youlou Mabiala (1947-), musicien congolais